King Cobra bezeichnet:
 Bell P-63 Kingcobra, ein US-amerikanisches Jagdflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Colt King Cobra, eine US-amerikanische Handfeuerwaffe
 King Cobra (Achterbahn), ehemalige Achterbahn im Freizeitpark Kings Island
 King Cobra (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Justin Kelly aus dem Jahr 2016
 King Cobra, Originaltitel von Killer Kobra, ein Film von David Hillenbrand und Scott Hillenbrand aus dem Jahr 1999
 The King Cobra, thailändischer Film von Rakpan Thanadpojanamart aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 King Kobra (Begriffsklärung)
 Cobra